Mendoza je lahko:

Ljudje 
Pedro González de Mendoza, španski kardinal in državnik
Pedro de Mendoza, konkvistador
Daniel Mendoza, britanski boksar
Saul Mendoza, športnik
Mario Mendoza, igralec bejzbola
Carlos Mendoza, igralec bejzbola
Ramiro Mendoza,igralec bejzbola
Thristan Mendoza, filipinski glasbenik
Lorenzo Mendoza, venezuelski poslovnež
Alvin Mendoza, mehiški nogometaš
Jesús Mendoza, mehiški nogometaš
Ines Mendoza, žena Luisa Munoza Marina
César Mendoza, čilenski vojak
Victoria Muñoz Mendoza, portoriški politik
Rodrigo Mendoza, izmišljena oseba The Mission

Kraji 
 Mendoza
 Mendoza (provinca)

Drugo  
 mendoza (glasbilo)
 Codex Mendoza
Mendoza Line, baseballska ekipa